

Letteratura 
 L'incantatrice (The Enchantress) – racconto di Robert Louis Stevenson
 La incantatrice (The Enchantress) – romanzo di Han Suyin del 1985
 I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale - L'incantatrice (The Sorceress) – romanzo di Michael Scott del 2009
 L'incantatrice (Sorceress) – romanzo di Maggie Furey

Musica 
 L'incantatrice – valzer cantabile di Luigi Arditi
 L'incantatrice (Чародейка) – opera di Pëtr Il'ič Čajkovskij del 1887

Pagine correlate 
Incantatrice